Alas bezeichnet:
 einen Ort in Osttimor, siehe Alas
 dessen Verwaltungsamt in Osttimor, siehe Alas (Verwaltungsamt)
 ein Kelurahan (Dorf) im indonesischen Westtimor, siehe Alas (Ostkobalima)
 Lichtungen in der sibirischen Taiga, siehe Alas (Taiga)
 eine argentinische Progressive-Rock-Band, siehe Alas (Band)
 eine Ethnie im indonesischen Aceh, siehe Alas (Ethnie)

Alas ist der Familienname folgender Personen:
 Dennis Alas (* 1985), salvadorianischer Fußballspieler
 Eduardo Alas Alfaro (1930–2020), salvadorianischer Geistlicher, Bischof von Chalatenango
 Jaime Alas (* 1989), salvadorianischer Fußballspieler
 José Luis Escobar Alas (* 1959), salvadorianischer Erzbischof von San Salvador
 Leopoldo Alas (1852–1901), spanischer Schriftsteller
 Leopoldo Alas Mínguez (1962–2008), spanischer Schriftsteller

ALAS steht für:
 Advanced Light Attack System, ein Raketensystem, siehe ALAS (Lenkwaffe)
 Asociación Latinoamericana de Sociología (span.) bzw. Associação Latino-americana de Sociologia (port.), ein lateinamerikanischer Soziologenverband, siehe Asociación Latinoamericana de Sociología
 Bahnhof Hamburg Landungsbrücken S-Bahn (DS100-Code)

AlAs steht für:

 Aluminiumarsenid

Siehe auch:
Allas

ALAS